Ло́утон (Lawton, Laughton), Ло́тон — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Лоутон, Александр (1818—1896) — американский юрист, политик, дипломат и бригадный генерал армии Конфедерации.
 Лоутон, Джон (1946—2021) — английский музыкант, вокалист группы Uriah Heep в 1976—1979 гг.
 Лотон, Кевин (род. 1960) — новозеландский гребец.
 Лоутон, Мэттью (род. 1989) — английский футболист.
 Лотон, Нобби (1940—2006) — английский футболист.
 Лоутон, Стефани (урождённая Сте́фани Ми́ллер; род. 1980) — канадская кёрлингистка.
 Лоутон, Томми (1919—1996) — английский футболист.
 Лоутон, Чарльз (1899—1962) — английский и американский актёр.

Топоним 
 Лотон (Оклахома)

Примечания